Phú Lạc (Bình Thuận), een xã in district Tuy Phong, provincie Bình Thuận.
 Phú Lạc (Phú Thọ), een xã in district Cẩm Khê, provincie Phú Thọ.
 Phú Lạc (Thái Nguyên), een xã in district Đại Từ, provincie Thái Nguyên.